Chick Meehan, propr. John Dennis Meehan (1917-2004) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Gerry Meehan, propr. Gerald Meehan (1946) – ex hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo canadese
 James Leo Meehan (1891-1943) – regista e sceneggiatore statunitense
 John Meehan (1890-1954) – commediografo, sceneggiatore, regista e attore teatrale canadese
 John Meehan (1902-1963) – scenografo statunitense
 Joseph Ryan Meehan, meglio noto con lo pseudonimo Joey Ryan (1979), wrestler statunitense
 Pat Meehan, propr. Patrick Leo Meehan (1955) – politico statunitense
 Ryan Meehan (1989) – pallavolista statunitense
 Thomas Meehan (1929-2017) – librettista e sceneggiatore statunitense
 Tony Meehan, nome d'arte di Daniel Joseph Anthony Meehan (1943-2005) – batterista e compositore britannico